Lochetica är ett släkte av steklar som beskrevs av Joseph Kriechbaumer 1892. Lochetica ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Lochetica